Miejscowości w USA:
 Rollingstone – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
Gminy w USA:
 Rollingstone (ang. Rollingstone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona